Deze lijst is bedoeld om een overzicht te geven van mottes en mottekastelen in Nederland. Hieronder vallen dus ook vliedbergen en hege wieren. De lijst is incompleet. De Zeeuwse vliedbergen zijn opgenomen op de lijst van vliedbergen.

Zie ook
 Lijst van kastelen

 
 Mottes